Mike Cochrane
 Michael Cochrane